Панинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Панинская волость (Бобровский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Панинская волость (Горбатовский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Панинская волость (Николаевский уезд) — в составе Самарской губернии